Кордебале́т:
 Кордебалет
 Кордебалет (фильм)
 Кордебалет (мюзикл)
 Кордебалет (песня) — песня из репертуара Филиппа Киркорова.